Tauala är ett släkte av spindlar. Tauala ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Tauala